Le psaume 16 peut désigner : 
 le psaume 16 (15) : psaume 16 selon la numérotation hébraïque, psaume 15 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 17 (16) : psaume 17 selon la numérotation hébraïque, psaume 16 selon la numérotation grecque.